Salinas kan avse:

Geografi

Brasilien 

 Salinópolis (kommun), Pará, 
 Salinópolis (ort), Pará, 
 Salinas (kommun i Brasilien, Minas Gerais, lat -16,12, long -42,17), 
 Salinas (ort i Brasilien, Minas Gerais, Salinas),

Ecuador 

 Cantón Salinas
 Salinas, Ecuador, ort,

Mexiko 

 San Pablo de las Salinas (ort i Mexiko), Delstaten Mexiko, Tultitlán, 
 Salinas (kommun i Mexiko, San Luis Potosí), 
 Salinas de Hidalgo, ort, San Luis Potosí,

Spanien 

 Salinas (kommun i Spanien, Valencia, Provincia de Alicante, lat 38,52, long -0,91), 
 Salinas (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Gesaltza Añana / Salinas de Añana, ort, Baskien, Araba / Álava, 

 Salinas de Oro – en kommun i Navarre

USA 

 Salinas, Kalifornien, countyhuvudort, Monterey County,

Personer 
 Antonino Salinas (1841–1914), italiensk arkeolog och numismatiker
 Carlos Salinas de Gortari (född 1948), mexikansk politiker
 Francisco de Salinas (1513–1590), spansk musiker och lärd
 Julio Salinas (född 1962), spansk fotbollsspelare
 Pedro Salinas (1891–1951), spansk författare

Se även 
 Salina (olika betydelser)

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar